Junction Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Junction Township (Iowa)
 Junction Township (Kansas)